Le nom de chapelle Saint-Étienne peut faire référence à :

Commune française 
 La Chapelle-Saint-Étienne dans le département des Deux-Sèvres

Édifice religieux

En France 
 Chapelle Saint-Étienne-de-Vaissière située à Azille dans le département de l'Aude
 Chapelle Saint-Étienne située à Besançon dans le département du Doubs
 Chapelle Saint-Étienne située à  Brissac dans le département de l'Hérault
 Chapelle Saint-Étienne située à  Daumeray dans le département de Maine-et-Loire
 Chapelle Saint-Étienne située à  Guer dans le département du Morbihan
 Chapelle Saint-Étienne située à Marin  dans le département de la Haute-Savoie
 Chapelle Saint-Étienne située à Nantes, dans le département de la Loire-Atlantique

Étienne
~